BVF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bua (Figi)